Palazzo Foscari peut désigner:

 Université « Ca' Foscari » de Venise - Université de Venise (Italie).
 Ca' Foscari - palais vénitien de style gothique situé à Dorsoduro, siège de l'Université « Ca' Foscari » de Venise (Italie).
 Palais Foscari (Palazzo Foscari, dit aussi Palazzetto Foscari - Petit Palais Foscari), palais vénitien de style gothique situé dans l'île de Giudecca, Venise Italie
 Palais Foscari del Prà (Palazzo Foscari del Prà), palais vénitien de style gothique situé dans le sestiere de Cannaregio, Venise Italie